Gary Alexander peut désigner :
 Gary Alexander (1969-), joueur américain de basket-ball ; 
 Gary Alexander (19?-), ingénieur du son américain.